Transformace (z lat. trans-formatio, pře-tvoření) se používá ve více významech. Obvykle je mylně používána jako podstatná změna i přes to, že pravý význam je postupná přeměna, přetváření. 

V matematice, pro fyziku
 lineární transformace, maticové
 spojitá transformace
 topologická transformace
 regulární transformace
 inverzní transformace
 kanonická transformace
 transformace souřadnic, stacionárních
 afinní transformace souřadnic
 grafické transformace
 transformace souřadnic vzájemně se pohybujících soustav, diferenciální
 Galileovy transformace
 Lorentzova transformace: pomalá lineární, relativistická nelineární
 integrální transformace
 Fourierova transformace
 Laplaceova transformace
 vlnková transformace
 diskrétní transformace, obdoby konvoluce, která je ale pro spojitou oblast
 diskrétní kosinová transformace
 Z-transformace

V biologii
 proměna (biologie)
 nádorová transformace — proces přeměny zdravé buňky na rakovinnou 
 transformace (genetika) — příjem DNA z okolního prostředí u bakterií

V ekonomice
 ekonomická transformace (transice)
transformace společnosti – změna právní subjektivity

V programování
 transformace dat
 transformace XSLT, na XML

V elektrotechnice
 transformace elektrického napětí v transformátorech

V archeologii
 archeologické transformace

Související články 
 metamorfóza

Externí odkazy